International Gay Rugby Association and Board (IGRAB) est une association LGBT mondiale pour les clubs de rugby. L'IGRAB a son siège à Londres, Angleterre.

Buts 
Les buts de l'IGRAB sont de : 

 Militer pour l'inclusion du rugby dans les Gay Games, et travailler avec la Fédération des Gay Games pour favoriser le rugby dans ces Jeux. 
 Superviser une coupe du monde de rugby LGBT, connue comme le Mark Kendall Bingham Memorial Tournament ou Bingham Cup pour faire court.
 Encourager la création de plus en plus d'équipes LGBT de rugby.

IGRAB se bat pour assurer que personne ne puisse être exclu de participer dans l'IGRAB ou le rugby, quels que soient son orientation sexuelle, son sexe, sa couleur de peau, sa religion, sa nationalité, ses origines ethniques, ses convictions politiques, sa forme athlétique, son âge, son état physique et psychologique ou son état de santé.

IGRAB couvre constitutionnellement Rugby à XV, Rugby à XIII, Rugby à sept, Rugby en fauteuil roulant, et du Touch rugby. Le rugby à XV est de celui vers lequel se concentre les actions de l'IGRAB.

Histoire 
En 2002 un groupe d'équipes LGBT ont créé ensemble l'IGRAB comme un moyen de promouvoir le rugby comme un sport non discriminant auquel tout le monde peut jouer, même avec une orientation sexuelle différente. La formation de ce groupe a inauguré la création d'une nouvelle compétition internationale de rugby - la coupe du monde de rugby gay - qui est reconnue par tous les membres de l'IGRAB et qui est mieux connue comme la Bingham Cup.

Clubs membres 
Europe
 NOP Amsterdam Rugby Club, Amsterdam, Pays Bas 
 Bristol Bisons, Bristol, Angleterre, Royaume-Uni
 Cardiff Lions, Cardiff, Pays de Galles, Royaume-Uni
 Copenhagen Scrum, Copenhague, Danemark 
 Emerald Warriors RFC, Dublin, Irlande 
 Caledonian Thebans RFC, Edinbourg, Écosse, Royaume-Uni
 La Melee Alpine, Grenoble, France
CA Brive rugby 

Rugby Club Toulonnais 

STADE Toulousain 

MHR Montpellier Hérault Rugby

 [[Kings Cross 
Steelers|Kings Cross Steelers RFC]], Londres, Angleterre, Royaume-Uni
 Malmö Devilants, Malmö, Suède 
 Village Spartans RUFC, Manchester, Angleterre, Royaume-Uni
 Los Valents de Montpellier, Montpellier, France
 Les Gaillards Parisiens, Paris, France
Les Coqs Festifs, Paris, France
Les Rebelyons, Lyon, France

Australasie
 Ponsonby Heroes Rugby, Auckland, Nouvelle-Zélande 
 Brisbane Hustlers RUFC, Brisbane, Australie 
 Sydney Convicts Rugby Club, Sydney, Australie 

Amérique du Nord
 Atlanta Bucks RFC, Atlanta, GA, USA 
 Austin Lonestars RFC, Austin, TX, USA 
 Boston Ironsides RFC, Boston, MA, USA 
 Charlotte Royals RFC, Charlotte, NC, USA 
 Chicago Dragons RFC, Chicago, IL, USA
 Cleveland Rovers RFC, Cleveland, OH, USA 
 Dallas Diablos RFC, Dallas, TX, USA 
 Houston Roughnecks RFC, Houston, TX, USA 
 Los Angeles Rebellion RFC, Los Angeles, CA, USA
 Minneapolis Mayhem RFC, Minneapolis, MN, USA
 Gotham Knights RFC, New York, NY, USA 
 Philadelphia Gryphons RFC, Philadelphia, PA, USA 
 Phoenix Storm RFC, Phoenix, AZ, USA 
 Portland Avalanche RFC, Portland, OR, USA 
 North Carolina Kodiaks RFC, Raleigh-Durham, NC, USA
 San Diego Armada RFC, San Diego, CA, USA 
 San Francisco Fog RFC, San Francisco, CA, USA 
 Seattle Quake RFC, Seattle, WA, USA 
 Muddy York RFC, Toronto, ON, Canada 
 Vancouver Rogues RFC,  Vancouver, BC, Canada 
 Washington Renegades RFC, Washington, DC, USA 

Amérique du Sud
 Buenos Aires Rugby, Buenos Aires, Argentine

Voir aussi

Articles connexes 
2008 Mark Kendall Bingham Memorial Tournament
Union Cup

Fédération de rugby à XV
Organe dirigeant du rugby à XIII
Association sportive LGBT